

Geografia

Wallington

Wallington, Hampshire
Wallington, Hertfordshire
Wallington, quartiere di Londra
Wallington, Northumberland

Wallington, New Jersey